Кафедра вычислительной физики и моделирования физических процессов (англ. Department of Computational Physics) — научное подразделение Института Физики Казанского (Приволжского) Федерального Университета. Входит в Отделение физики Института физики КФУ. Является одной из первых кафедр вычислительной физики, созданных в России . Кафедра специализируется в области физического материаловедения, в сфере организации высокопроизводительных расчетов, связанных с моделированием физических свойств конденсированных сред.

Общие сведения 
Кафедра вычислительной физики Казанского федерального университета занимается подготовкой кадров, специализирующихся на современных вычислительных методах, программных комплексах, информационных технологиях, и владеющих навыками работы с высокопроизводительными расчетными ресурсами, в частности с вычислительным кластером Казанского федерального университета. На кафедре вычислительной физики КФУ студенты могут приобрести навыки работы с новейшими компьютерными технологиями применительно к физическим исследованиям, а также опыт применения полученных знаний как при решении актуальных научно-исследовательских физических задач, так и в образовательном процессе.

Профессорско-преподавательский состав кафедры вычислительной физики представлен докторами и кандидатами наук, которыми и под руководством которых было выполнено множество научно-исследовательских работ, по результатам которых имеются публикации в ведущих российских и международных изданиях. Сотрудники кафедры вычислительной физики КФУ являются авторами монографий и книг, посвященных термодинамике, статистической физике и физике конденсированного состояния, которые применяются в качестве учебных пособий для студентов физико-технических специальностей.

Порядок и условия деятельности кафедры определяются Положением о кафедре вычислительной физики Института физики КФУ.

История кафедры 
История кафедры берет свое начало в далеком 1959 году и неразрывно связана с именем выдающегося физика Валиева Камиля Ахметовича, доктора физико-математических наук, профессора, действительного члена Академии наук СССР, действительного члена Академии наук Республики Татарстан, лауреата Ленинской премии и лауреата международной премии Е. К. Завойского. После окончания аспирантуры в Казанском государственном университете (КГУ) в 1957 году, К. А. Валиев начал работать в Казанском государственном педагогическом институте (КГПИ), где защитил кандидатскую диссертацию. В короткие сроки пройдя путь от старшего преподавателя до заведующего кафедрой физики, на посту которого пробыл с 1959 г. по 1964 г., К. А. Валиев создал новую научную школу, которая, как часть казанской научной школы магнитно-резонансных исследований, сосредоточилась на изучении проблем жидкого вещества методами магнитного резонанса и оптической спектроскопии. Научная и организационная деятельность К. А. Валиева была отмечена правительственными наградами: двумя орденами трудового Красного знамени (1971, 1981), орденом Октябрьской революции (1988), орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени (1999) и I степени (2005).

С 1984 г. по 2009 г. кафедрой теоретической физики ТГГПУ, которая является предшественницей кафедры вычислительной физики КФУ, заведовал один из наиболее выдающихся учеников  К. А. Валиева — Юльметьев Ренат Музипович, доктор физико-математических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации (2003), почетный профессор Татарского государственного гуманитарно-педагогического университета (2010).

В 2009 г. заведующим кафедрой кафедрой теоретической физики ТГГПУ становится доктор физико-математических наук, эксперт РАН, эксперт Министерства науки и высшего образования РФ Мокшин Анатолий Васильевич.

Официальная дата образования кафедры — 1 июля 2011 года. По итогам заседания Учёного Совета Татарского государственного гуманитарно-педагогического университета было принято решение переименовать кафедру теоретической физики в кафедру вычислительной физики и моделирования физических процессов . За время существования кафедры на ней работали такие учёные, как А.А. Нефедьев, А.И. Нефедьева, М.М. Зарипов, В.Р. Нагибаров.

На момент создания кафедры (2011 г.), в России существовала лишь одна кафедра вычислительной физики Санкт-Петербургского университета (организована в 1984 году академиком С.П. Меркурьевым). В эпоху так называемой «новой России после 1991 г.» кафедра является первой созданной кафедрой вычислительной физики. Вскоре, в отечественных университетах стали организовываться подобные кафедры, например, в МИФИ, МФТИ, ЮФУ и т.д.

Профессорско-преподавательский состав 
В настоящий момент профессорско-преподавательский состав кафедры вычислительной физики полностью представлен исследователями, имеющими учёные степени кандидатов и докторов наук. Преподаватели кафедры являются участниками Ученого Совета, диссертационных советов и комиссий Института физики КФУ.

 Мокшин Анатолий Васильевич — заведующий, доктор физико-математических наук, профессор. Преподаваемые дисциплины: Квантовая механика, Физика твердого тела, Математические методы физики конденсированных сред, Физика жидкого состояния, Современная физика.
 Нефедьев Юрий Анатольевич — доктор физико-математических наук, доцент. Преподаваемые дисциплины: Астрономия, Нелинейная спектроскопия, Менеджмент научного проекта, Концепции современного естествознания.
 Хуснутдинов Рамиль Миннегаязович — кандидат физико-математических наук, доцент. Преподаваемые дисциплины: Классическая механика и СТО, Электродинамика, Физика атомного ядра, Введение в нанотехнологии, Информационные технологии инноваций, Языки и методы программирования.
 Галимзянов Булат Наилевич — кандидат физико-математических наук, доцент. Преподаваемые дисциплины: Компьютерное моделирование, Компьютерный дизайн, Дизайн, Компьютерное моделирование процессов.
 Демин Сергей Анатольевич — кандидат физико-математических наук, доцент. Преподаваемые дисциплины: Инженерная и компьютерная графика, Компьютерные технологии в инновационной и педагогической деятельности, Проблемы инноваций, Системы автоматического проектирования.
 Файрушин Ильназ Изаилович  — кандидат физико-математических наук, доцент. Преподаваемые дисциплины: Введение в физику плазмы, Информационные технологии в инновациях, Компьютерные технологии в инновационной и педагогической деятельности, Концепции современного естествознания.

Образовательная деятельность 
При реализации образовательной деятельности, на кафедре внедряются и используются информационные технологии. К настоящему времени сотрудниками кафедры разработан комплекс электронных образовательных ресурсов по компьютерному моделированию физических процессов .

Научно-исследовательская деятельность 
Ключевые направления научно-исследовательской деятельности:

Моделирование динамических процессов в конденсированных средах
 Квантово-механическое (ab-initio) моделирование атомарной/молекулярной динамики;
 Моделирование классической динамики (ньютоновской, ланжевеновской, стохастической, гидродинамики);
 Монте-Карло моделирование;
 Теоретическое описание динамических процессов и структурных свойств в неупорядоченных конденсированных средах (жидкости, аморфные системы, квазикристаллы, растворы, полимеры и т.д.);
 Конструирование эффективных потенциалов межчастичного взаимодействия;
 Разработка новых методов моделирования (гибридные методы, мезоскопическая динамика);
 Моделирование фазовых переходов и критических явлений;
 Численные исследования влияния внешних воздействий на микроскопические свойства конденсированных систем.
Исследование сложных не гамильтоновых систем (биологических, социальных, экономических, геологических и др.) методами современной статистической и вычислительной физики
 Развитие методов анализа сложных сиcтем;
 Исследование флуктуаций и шумов динамики сложных систем;
 Развитие алгоритмов по распознаванию образов;
 Исследование эффектов статистической памяти  в динамике сложных систем.

Зарубежные и отечественные партнеры 
Кафедра осуществляет совместные исследования с отечественными институтами и университетами, а также активно сотрудничает с зарубежными партнерами, среди которых Universität Augsburg, Sapienza — Università di Roma, Université Claude Bernard Lyon, Universitat Politècnica de Valènci и другие.

Международное сотрудничество
 Universität Augsburg (г. Аустбург, Германия)
 Sapienza — Università di Roma (г. Рим, Италия)
 Université Claude Bernard Lyon (г. Лион, Франция)
 Universitat Politècnica de Valènci (г. Валенсия, Испания)
 University of London (г. Лондон, Великобритания)
 California Institute of Technology (г. Пасадина, Калифорния, США)
 University of Johannesburg (г. Йоханнесбург, Южная Африка)
 University of Tokyo (г. Токио, Япония)
Сотрудничество с отечественными научно-образовательными учреждениями
 Удмуртский федеральный научный центр Уральского отделения Российской академии наук (г. Ижевск)
 Институт теоретической физики им. Л.Д. Ландау (г. Москва)
 Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана (г. Москва)
 Институт теплофизики УрО РАН (г. Екатеринбург)
 Институт физики высоких давлений им. Л.Ф. Верещагина (ИФВД РАН, г. Троицк)
 Казанский национальный исследовательский технический университет им. А. Н. Туполева (г. Казань)
 Научно-исследовательский физико-химический институт им. Л.Я. Карпова (г. Москва)
 Ульяновский государственный университет (г. Ульяновск)
 Тверской государственный университет (г. Тверь)

Награды и достижения 
Студенты и аспиранты, проходящие обучения при кафедре, являются обладателями премий и стипендий:

 стипендия Мэра г. Казани
 стипендия Президента РФ
 специальная государственная стипендия Правительства РТ
 именная стипендия им. Р.М. Юльметьева
 именная премии банка «Ак Барс» в рамках республиканского конкурса «50 лучших инновационных идей для республики Татарстан».

Кафедра в СМИ 
 Нейронная сеть поможет ученым КФУ контролировать процесс затвердевания расплавов
 Открытие КФУ: Как давление влияет на аморфные сплавы? 
 Ученые из Казани разработали компьютерную модель для тестирования металлических сплавов
 Study of nitinol deformations to enrich understanding of materials with targeted properties
 Mechanical response of nitinol to deformations gives insight into materials with targeted properties
 Влияние давления на аморфные металлические сплавы
 На основе созданных физиками КФУ алгоритмов шведские ученые разработали уникальный программный комплекс
 У всех жидкостей нашли свойства твердых тел
 Experiment confirms liquids show properties of solid bodies at microscopic scales
 Amorphous materials will be used in medical and industrial applications
 Ученые КФУ предположили, когда закончится режим самоизоляции в России
 В КФУ нашли способ отслеживать нанотрещины в аморфных металлах

Примечания

Литература 
 Аганов А. В. Салахов М. Х. История физики и астрономии в Казанском Университете за 200 лет. — Казань: Казанский государственный университет, 2007. — ISBN 978-5-98180-443-4, 5-98180-443-2
 Гафаров И. А. Татарский государственный-гуманитарно-педагогический университет — 130 лет. — ТГГПУ, Казань: Идел-Пресс, 2006. — 288 с. — ISBN 5-87730-118-3
 Академик К.А. Валиев. Валиев в воспоминаниях / [отв. ред. А.А. Орликовский]; Физико-технологический ин-т РАН. — М.: Наука, 2015. — 183 с. — ISBN 978-5-02-039091-1 (в пер.).
 Галимзянов Б. Н. Мокшин А. В. Основы моделирования молекулярной динамики: учебное пособие. М.-Ижевск: Институт компьютерных технологий, 2018. — 106 с. — ISBN 978-5-4344-0532-4
 Мокшин А. В. Статистическая физика неупорядоченных конденсированных сред. Теория и моделирование (учебное пособие). Казань: РИЦ Школа, 2020. — 171 с.

Ссылки 
 Институт физики Казанского (Приволжского) федерального университета
 Официальный сайт кафедры

Казанский университет